Astrantia europaea är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné och Anton Rehmann. Astrantia europaea ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
europaea